Predação — relação ecológica

Cinema
O Predador — filme de 1987, com Arnold Schwarzenegger
Predator 2 — filme de 1990 com Danny Glover e María Conchita Alonso, exibido em Portugal como Predador 2
Predador (criatura) — criatura extraterrestre protagonista da série de filmes acima
Trespass (filme de 1992) — produção com Bill Paxton intitulada Predadores em Portugal
Predadores (filme) — de 2010, com Adrien Brody e Alice Braga
O Predador (2018) — regravação do filme de 1987

Desporto
Predador Fight Championship — evento brasileiro de artes marciais 

Desambiguações de cinema